Mesocyclops vermifer – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1935 roku na podstawie prac naukowych szwedzkiego zoologa Knuta Lindberga.

Przypisy 

Mesocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1935 roku